Dina Bertoni Jovine – docente, direttrice didattica, scrittrice, giornalista e pedagogista italiana
 Francesco Jovine – scrittore, giornalista e saggista italiano
 Gilda Jovine – modella dominicana, Miss Repubblica Dominicana 2000
 Massimo Jovine – membro dei 99 Posse, gruppo musicale formatosi nel 1991